{| align=right cellpadding=3 id=toc style="margin-left: 15px;"
| align="center" | <small>2014 год в телевидении | 2015 год в телевидении</small>
|-
| align="center" |2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18
|}

Ниже приведено телевизионное расписание трансляции программ пяти широковещательных сетей США в прайм-тайм с сентября 2014 года по август 2015 года. Список включает в себя данные по каждому каналу по новым программам, текущим и закрытым с сезона 2013/14.

NBC стал первой сетью, которая объявила о своем расписании 11 мая 2014 года, следом 12 мая Fox, 13 мая ABC, 14 мая CBS и 15 мая The CW Television Network.

MyNetworkTV и Ion Television не включены в список, так как не выпускают оригинальных программ и транслируют повторы. PBS также не включен в список, так как не имеет строгого графика.

 Обзор 

 ABC 
Основным нововведением ABC стала перестановка драм в четверг. Самый продолжительный в истории канала драматический сериал «Анатомия страсти» спустя много лет трансляции в 9 вечера переехал в 8, а в 9 в свою очередь был перенесён основной хит ABC «Скандал». Желанный слот в 10 достался драме «Как избежать наказания за убийство» с Виолой Дэвис в главной роли. Примечательно, что все три шоу четверга производятся Шондой Раймс.

В понедельник, как и пять лет подряд ранее, остались реалити-шоу Dancing with the Stars и процедурал «Касл». Значительные изменения произошли во вторник, так как шоу «Агенты «Щ.И.Т.»» было перенесено на 9 вечера с восьми. В 8, тем временем, канал поставил комедийные новинки «Селфи» и «Манхэттенская история любви». Завершает вечер фэнтези-процедурал «Вечность».

В среду, между комедийным ветеранам «Бывает и хуже» (8) и «Американская семейка» (9) был добавлен второй сезон «Голдберги», а в свою очередь после «Американская семейка» стартует новинка «Черноватый». В 10 вечера была оставлена драма «Нэшвилл». В пятницу, ABC добавил лишь ситком «Кристела» в 8.30, а блок из «Последний настоящий мужчина» (8), реалити-шоу Shark Tank (9) и 20/20 (10), остался без изменений. Тоже произошло и в воскресенье, где остались фэнтези «Однажды в сказке», драма «Воскрешение» (9) и мыльная опера «Месть» (10).

 CBS 
Впервые за много лет, CBS внёс изменения в каждый из шести дней недели. Ярким примером стало урезание блока ситкомов понедельника в пользу новой драмы «Скорпион», которой достался девятичасовой слот. В 8 в начале осени будет перемещен основной хит канала «Теория Большого взрыва», после которого вернётся «Мамочка». Завершает вечер очередной сезон процедурала «Морская полиция: Лос-Анджелес», который переехал в 10 вечера со вторника.

Во вторник между «Морская полиция: Спецотдел» (8) и «В поле зрения» (10), разместился процедурал «Морская полиция: Новый Орлеан». В среду, к привычным реалити Survivor (8) и процедуралу «Мыслить как преступник» (9), была добавлена новинка «Сталкер» (10). Четверг с 11 сентября по 23 октября оккупировал Thursday Night Football, а 30 октября его место займут «Теория Большого взрыва», «Миллеры в разводе», «Два с половиной человека», «Маккарти» и «Элементарно». В пятницу в восьмичасовой слот переехало реалити The Amazing Race, после которого остались ветераны «Гавайи 5.0» и «Голубая кровь». В воскресенье тем временем впервые за много лет канал поставил новинку, драму «Мадам госсекретарь» (8), после которой остаётся «Хорошая жена», а завершает вечер старейший процедурал канала «C.S.I.: Место преступления», переехавший со среды. CSI: Cyber займет его слот позднее в сезоне.

 The CW 
Самый непопулярный из шести основных сетей, The CW, поставил лишь две новинки на осень. Среди них были мыльная комедия «Девственница Джейн», получившая девятичасовой слот в понедельник, и очередной супергеройский сериал «Флэш» (вторник, 8). В понедельник в 8 был перенесён «Первородные», тогда как в другие дни все осталось без изменений с предыдущего сезона.

 Fox 
В первые за много лет, Fox поставил в воскресный блок анимационных комедий live-action ситкомы. В 7.30 вечера блок открывает «Бургеры Боба», в 8 — «Симпсоны», а следом live-action «Бруклин 9-9», после чего в 9 анимационная комедия «Гриффины» и за ней live-action новинка Mulaney.

В понедельник, на Fox в 8 вечера была поставлена новинка «Готэм», а в 9 остался второй сезон «Сонная лощина». Во вторник в 8, вместо «Хор», будет выходить реалити-шоу Utopia, после чего в 9 останется блок ситкомов «Новенькая» и «Проект Минди». В среду восьмичасовой слот также заняло реалити, Hell’s Kitchen, после которого в 9 место было отведено под драму Red Band Society. На четверг, в 8 переехал процедурал «Кости», а в 9 осенью была поставлена новинка «Грейспойнт». В пятницу на Fox блок из реалити MasterChef Junior и Utopia.

 NBC 
NBC, который выиграл предыдущий сезон в демографической категории 18-49 в первый раз за 10 лет, поставил «Чёрный список» в слот после Супербоула, после чего перемещая драму с понедельника на 9 вечера четверга, начиная с 5 февраля 2015 года. В десятичасовом слоте понедельника, после реалити-шоу The Voice, канал поставил драму «Положение дел» с Кэтрин Хайгл и Элфри Вудард в главных ролях, премьера которой состоится 17 ноября 2014 года.

Во вторник в 9 вечера, также после The Voice, NBC на осень поставил комедийную новинку «Женись на мне» с Кейси Уилсон, а следом второй сезон «Мой мальчик» и в 10 третий сезон драмы «Пожарные Чикаго». В среду в 8 вечера канал поставил драмеди «Тайны Лауры» с Деброй Мессинг, а следом оставил без изменений блок из процедуралов «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Полицейский департамент Чикаго».

В четверг, NBC фактически отказался от исторической линейки Must See TV и вместо закрытых низкорейтинговых ситкомов, в 8 вечера поставил реалити The Biggest Loser, а затем блок из новых ситкомов «Плохая судья» с Кейт Уолш и «От А до Я», а в 10 сохранил семейную драму «Родители», которая завершится на шестом сезоне. В пятницу Dateline NBC и «Гримм» сохранили свои слоты в 8 и 9 вечера, а в 10 была поставлена драма «Константин». В воскресенье, как и ранее, осталось шоу Football Night in America.

 Расписание 

  Локальные программы
  Повторы программ
  Прямые трансляции спортивных событий
 Новые шоу выделены Жирным.
 Указано Североамериканское восточное время и Тихоокеанское время.
 В скобках рядом с названиями указаны премьерные даты.

 Воскресенье 

 Понедельник 

 Вторник 

 Среда 

 Четверг 

 Пятница 

 Суббота 

 По каналам 

 ABC 

Вернувшиеся шоу:
 Агенты «Щ.И.Т.»
 Самое смешное видео Америки Холостяк Касл
 Танцы со звездами Голдберги
 Анатомия страсти
 Последний настоящий мужчина
 Бывает и хуже
 Американская семейка
 Нэшвилл
 Однажды в сказке
 Воскрешение
 Месть
 Скандал
 Shark TankНовые шоу:
 Агент Картер
 Американское преступление
 Клуб жён астронавтов
 Черноватый
 Только для членов
 Кристела
 Вечный
 Трудности ассимиляции
 Галавант
 Как избежать наказания за убийство
 Манхэттенская история любви
 Секреты и ложь
 Селфи
 Шёпот

Не вернувшиеся с сезона 2013/14:
 Активы
 Вернуться в игру
 Предательство
 Женщины-убийцы
 Счастливая семёрка
 Игры разума
 Правила смешивания
 Соседи
 Однажды в стране чудес
 Пригород
 Супер весёлый вечер
 Третья жена
 Чёрный ящик

 CBS 

Вернувшиеся шоу:
 Две девицы на мели
 48 часов 60 Minutes Удивительная гонка Теория Большого взрыва
 Голубая кровь
 Мыслить как преступник
 C.S.I.: Место преступления
 Элементарно
 Хорошая жена
 Гавайи 5.0
 Менталист
 Майк и Молли
 Миллеры в разводе
 Мамочка
 Морская полиция: Спецотдел
 Морская полиция: Лос-Анджелес
 В поле зрения
 Выживший
 Thursday Night Football (moved from NFL Network)
 Два с половиной человека
 Undercover BossНовые шоу:
 Батл-Крик
 C.S.I.: Место преступления киберсеть Маккарти
 Мадам госсекретарь
 Морская полиция: Новый Орлеан
 Странная парочка
 Скорпион
 Сталкер

Не вернувшиеся с сезона 2013/14:
 Очень плохая училка
 Сумасшедшие
 Друзья с лучшей жизнью
 Как я встретил вашу маму
 Заложники
 Искусственный интеллект
 Мы-мужчины

 The CW 

Вернувшиеся шоу:
 100
 Топ-модель по-американски
 Стрела
 Красавица и чудовище
 Зои Харт из южного штата
 Первородные
 Царство
 Сверхъестественное
 Дневники вампира

Новые шоу:
 Флэш
 Я — зомби
 Девственница Джейн
 Посланники

Не вернувшиеся с сезона 2013/14:
 Дневники Кэрри
 Никита
 Несчастные
 Люди будущего

 Fox 

Вернувшиеся шоу:
 Американский папаша!
 Бургеры Боба
 Кости
 Бруклин 9-9
 Гриффины
 Последователи
 Хор
 MasterChef Junior Проект Минди
 Новенькая
 Симпсоны
 Сонная лощина

Новые шоу:
 Бэкстром
 Bordertown Империя
 Готэм
 Иероглиф
 Последний человек на Земле
 Малэни Красные браслеты Странные одиночки Уэйуорд ПайнсНе вернувшиеся с сезона 2013/14:
 Почти человек Американский папаша! (переехал на TBS)
 Папаши
 Завербован
 Воспитывая Хоуп
 Рейк Выживание Джека
 The X Factor NBC 

Вернувшиеся шоу:
 Мой мальчик
 Ученик Величайший неудачник Чёрный список
 Пожарные Чикаго
 Полицейский департамент Чикаго
 Football Night in America Гримм
 Ганнибал
 Закон и порядок: Специальный корпус
 NBC Sunday Night Football Родители
 Парки и зоны отдыха
 ГолосНовые шоу:
 От А до Я
 Верность
 Плохая судья
 Константин
 Изумрудный город
 Мистер Робинсон
 Женись на мне
 Управление полетом
 Тайны Лауры
 Одной большой счастливой
 Одиссея
 Удар
 Положение дел
 Неприятная Кимми Шмидт

Не вернувшиеся с сезона 2013/14:
 Верь Сообщество
 Кризис
 Дракула
 Путеводитель по семейной жизни Айронсайд Шоу Майкла Джей Фокса
 Революция
 Шон сохраняет мир
 Добро пожаловать в семью Продления и закрытия 

 Продления на полный сезон 

 ABC 
 Как избежать наказания за убийство — сериал был продлен на полный сезон в октябре 2014 года.
 Черноватый — сериал был продлен на полный сезон в октябре 2014 года.
 Вечность — сериал был продлен на полный сезон 11 октября 2014 года.
 Кристела — 24 ноября 2014 года канал продлил шоу на полный сезон из 22 эпизодов.

 CBS 
 Мадам госсекретарь — 27 октября канал продлил сериал на полный сезон.
 Скорпион — 27 октября канал продлил сериал на полный сезон.
 Сталкер — 27 октября канал заказал дополнительные эпизоды к стандартным тринадцати.

 The CW 
 Флэш — сериал продлен на полный сезон 21 октября 2014 года из 23 эпизодов.

 Fox 
 Сонная лощина — канал заказал дополнительные 5 серий ко второму сезону 12 мая 2014 года. Таким образом сезон будет состоять из 18 серий.
 Готэм — сериал был продлен на полный сезон 13 октября 2014 года и будет состоять из 22 эпизодов.

 NBC 
 Тайны Лауры — 28 октября 2014 года канал продлил сериал на полный сезон.
 Женись на мне — сериал был продлен на полный сезон в ноябре 2014 года.

 Продления 

 ABC 

 CBS 
 Теория Большого взрыва — сериал был продлён на восьмой, девятой и десятый сезоны 12 марта 2014 года.

 The CW 

 Fox 
 MasterChef Junior — продлён на третий сезон 5 марта 2014 года.

 NBC 
 Football Night in America — продлено на десятый сезон 14 декабря 2011 года
 NBC Sunday Night Football'' — продлено на десятый сезон 14 декабря 2011 года
 Ночная смена — 1 июля 2014 года канал продлил сериал на второй сезон из четырнадцати эпизодов

Закрытия/Финалы сериалов

ABC 
 Манхэттенская история любви — 24 октября 2014 года, шоу было закрыто после четырёх эпизодов.
 Селфи — 7 ноября 2014 года канал объявил о закрытии шоу после одного сезона из-за низких рейтингов.
 Только для членов — Шоу было закрыто каналом до выхода в эфир.

CBS

The CW

Fox 
 Хор — 17 октября 2013 года было объявлено, что шестой сезон станет последним

NBC 
 Родители — 11 мая 2014 года было объявлено, что шестой сезон станет последним
 Парки и зоны отдыха — 11 мая 2014 года было объявлено, что седьмой сезон станет последним
 От А до Я — сеариал был закрыт в ноябре 2014 года.
 Плохая судья — сеариал был закрыт в ноябре 2014 года.

Примечания

Ссылки 

2014 год в США
2015 год в США
Списки:Телевидение США